Своп (фінанси) (від  – обмін, заміна) є угодою про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу.
 Підкачування сторінок (), також свопінг (від ) — один з механізмів віртуальної пам'яті, при якому окремі фрагменти пам'яті (зазвичай неактивні) переміщуються з оперативної пам'яті на твердий диск, звільняючи пам'ять для завантаження інших програм чи даних (наприклад, організованих у вигляді сторінок чи сегментів пам'яті).
 Файл або дисковий розділ для підкачування сторінок